

Zoologia 
 Ippopotamo – mammifero della famiglia degli Ippopotamidi
 Ippopotamo pigmeo (Hexaprotodon liberiensis)

Specie fossili
 Ippopotamo europeo
 Ippopotamo nano indiano
 Ippopotamo nano di Creta
 Ippopotamo nano della Sicilia

Paleontologia
 Ippopotamo di Allenton – reperto rinvenuto in Inghilterra nel 1895

Altro 
 Difesa ippopotamo – difesa del gioco degli scacchi
 Ippopotami – album del 1986 di Roberto Vecchioni
 Hippopotamus – album degli Sparks del 2017